Wapen van Veen (Aalburg)
wapen van Veen (Duitsland)